Натуральне число 233
 233 рік до нашої ери
 233 рік нашої ери